Флаг муниципального образования Мостовский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 мая 2004 года решением Мостовского районного Совета депутатов № 264 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1875.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Мостовского районного Совета депутатов от 14.05.2004 № 264, гласило:

Прямоугольное полотнище, с отношением ширины к длине 2:3. Верхняя часть флага (1/4 ширины) голубая, средняя часть (2/4 ширины) зелёная, на которой по центру расположен элемент герба Мостовского района (изображение зубра), нижняя часть (1/4 ширины) белого цвета. 

22 марта 2005 года, решением Совета муниципального образования Мостовский район № 36, было утверждено положение о флаге, в котором описание флага подверглось незначительному изменению:

Прямоугольное полотнище, с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на три полосы: верхняя полоса флага — голубая составляет 1/4 ширины флага; средняя полоса (2/4 ширины) — зелёная, по центру изображён элемент герба Мостовского района (зубр), нижняя часть (1/4 ширины) — белого цвета.

В книге «Официальные символы Краснодарского края и муниципальных образований», соавторами которой являются разработчики данного флага, приводится описание флага, внесённого в Государственный геральдический регистр Российской Федерации и утверждённое 22 марта 2005 года, с другими пропорциями полос:

Прямоугольное полотнище, с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: синей, зелёной и белой, занимающих 1/5, 3/5 и 1/5 полотнища соответственно. Посередине зелёной полосы — изображение жёлтого зубра из герба района с чёрными рогами, глазами и копытами.

Изображение флага с более узкими крайними полосами изображено также на сайте Администрации муниципального образования Мостовской район с описанием пропорций полос как 1—2—1.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отображает основные элементы природного богатства района.

Голубая полоса — символ безоблачного синего неба над горным районом.

Зелёная полоса — символ лесов, полей и гор — основного богатства района.

Золотой зубр — символ уникальных природных условий Кавказского государственного заповедника, в котором находится большое стадо зубров. Зубр — царь быков — главный зверь Кавказского заповедника (в геральдике зубр — символ жизненной силы, трудолюбия).

Белая полоса — символизирует уникальные залежи гипса на территории района, приносящие значительный доход в экономику района (гипс — одно из главных полезных ископаемых района и края).

См. также

Примечания